

Botanique 

 L’olivier est la forme cultivée, qui produit les olives, de l'espèce Olea europaea.

Prénom 
 Olivier est un prénom masculin.

Saints et personnages chrétiens 
 Saint Olivier d'Ancône (mort en 1050), moine bénédictin
 Olivier du Chastel, évêque d'Uzès de 1446 à 1448
 Olivier Carafa (1430-1511), cardinal italien
 Saint Olivier Plunket (1626-1681), archevêque et primat d'Irlande

Dynastes et noblesse du Moyen Âge 
 Olivier Ier de Clisson (vers 1205-1262), seigneur breton
 Olivier II de Clisson (vers 1236-vers 1307), fils du précédent
 Olivier III de Clisson (vers 1280-1320), fils du précédent
 Olivier IV de Clisson (vers 1300-décapité le ), fils du précédent 
 Olivier V de Clisson (1336-1407), connétable de France, fils du précédent
 Olivier de Blois (1404-1433), comte de Penthièvre, petit-fils d'Olivier V de Clisson.
 Olivier Ier de Machecoul (1231-1279), fils cadet de Pierre Ier de Bretagne
 Olivier II de Machecoul (1273-1310), fils du précédent
 Olivier de Coëtivy (1418-1480), sénéchal de Guyenne
 Olivier de Feschal (mort en 1465), gouverneur de Laval
 Olivier du Guesclin (mort en 1400/1403), frère du connétable Bertrand du Guesclin
 Olivier de La Marche (1426-1502), diplomate et écrivain
 Olivier de Mauny (1320-1389/1409), cousin et compagnon de Bertrand du Guesclin
 Olivier de Méel (décapité en 1451)
 Olivier de Termes (1200-1274), chef cathare
 Olivier Le Daim (vers 1428-1484), conseiller du roi Louis XI

Patronyme 

 Abelardo Olivier (1877-1951), escrimeur italien ;
 Aída Olivier (1911-1998), danseuse argentine ;
 Aimé Olivier de Sanderval (1840-1919), aventurier et explorateur français de l'Afrique dit ;
  ;
 Anne-Marie Olivier (1973-), comédienne et auteure québécoise ;
 Arsène Olivier (1823-1895), ingénieur français ;
 Arthur Olivier (18?-19?), avocat québécois, maire de Trois-Rivières (Québec) de 1898 à 1900 ;
 Brigitte Olivier (1980-), judokate belge ;
  (1884-1975), astronome américain ;
 Charlotte Olivier (1864-1945), médecin suisse ;
 Cheyenne Olivier, autrice et illustratrice d'albums pour enfants et de bandes dessinées française ;
  ;
 Christiane Olivier (1938-), psychanalyste française ;
 Christine Olivier (1943-), actrice québécoise ;
 Claire Olivier (1892-1974), comédienne française ;
 Claude-Mathieu Olivier (1701-1736), homme de lettres français ;
 Constant Olivier (1862-1919), historien vosgien, prêtre ;
 Danièle Olivier (1942-), chimiste française ;
 Eugène Olivier (1881-1964), ancien escrimeur, médecin et collectionneur français ;
 Ferdinand Olivier (1785-1841), peintre allemand ;
 Fernande Olivier (1881-1966), compagne de Pablo Picasso, au début de la période cubiste ;
 Floriane Olivier (1987-), écrivaine française ;
  ;
 François Olivier (1497-1560), seigneur de Leuville, homme politique français ;
 Friedrich von Olivier (1791-1859), peintre allemand ;
 Gérald Olivier (1959-), journaliste et écrivain français ;
 Géraldine Olivier (1967-), chanteuse suisse ;
 Gilbert Olivier (1914-1992), avocat français ;
 Giorgio Borg Olivier (1911-1980), homme politique maltais ;
 Grégoire Olivier (1960-), personnalité française du monde des affaires ;
 Guilhem Olivier (1962-), professeur français et chercheur de l'université nationale autonome du Mexique ;
 Guillaume-Antoine Olivier (1756-1814), naturaliste et entomologiste français ;
 Ernest Olivier (1844-1914), entomologiste et botaniste français, petit-fils du précédent ;
 Guillaume Olivier dit Olivier de Corancez (1734-1810), journaliste français, propriétaire de Journal de Paris ;
 Guy Olivier (1939-), réalisateur français ;
 Hélène Olivier-Bourbigou (1962-), chimiste française ;
  ;
 Hippolyte Louis Joseph Olivier de Gérente (1782-1856), homme politique français ;
 Jackeline Olivier (1977-), actrice brésilienne ;
 Jacques Olivier (1944-), homme politique québécois ;
 Jean Olivier (ou Ollivier) (?-1540), évêque d'Angers, poète et helléniste ;
 Jean-Baptiste Olivier (1765-1813), général de division français ;
 Jean-Jacques Olivier (1877-1954), écrivain français ;
 Jean-Laurent Olivier (1944-1969), assassin français exécuté ;
 Jean-Marc Olivier (1961-), historien français ;
 Jean-Michel Olivier (1952-), journaliste enseignant et écrivain vaudois ;
 Jeanne Olivier (1764-1787), actrice française de théâtre ;
 Joseph Olivier (1874-1901), joueur français de rugby à XV ;
 Joseph Dagobert Olivier (1792-1872), homme politique français, député de Calais de 1830 à 1848 ;
 Joseph Fiacre Olivier de Gérente (1744-1837), homme politique français ;
 Jules Olivier (1891-1955), homme politique français ;
 Juste Olivier (1807-1876), écrivain et poète suisse ;
 Laurence Olivier (1907-1989), acteur, metteur en scène, directeur de théâtre, réalisateur et scénariste britannique ;
 Lawrence Olivier (1953-), professeur de science politique à l'Université du Québec à Montréal ;
 Laurent Olivier (1958-), archéologue et historien français ;
 Lénaïc Olivier (1977-), coureur cycliste français ;
 Lionel Olivier (1949-), écrivain français ;
 Lise Olivier (1983-), coureuse cycliste sud-africaine ;
 Louis Olivier (1854-1910), scientifique français ;
 Louis Olivier (1923-2015), homme politique belge ;
 Louis-Éphrem Olivier (1848-1882), médecin et homme politique fédéral du Québec ;
 Lucien Olivier :
 Lucien Olivier (1838-1883), cuisinier franco-belge, créateur de la « salade russe » à Moscou ;
 Lucien Olivier (1919-1994), médecin et archéologue français ;
 Marc-Antoine Olivier (1996-), nageur en eau libre français ;
 Martine Olivier (19?-), danseuse sur glace française ;
 Maud Olivier (1953-), femme politique française ;
 Maurice Olivier (1887-1978), ancien footballeur international français ;
 Morne Olivier (1980-), trampoliniste sud-africain ;
 Nicolas-Théodore Olivier (1798-1854), évêque catholique français ;
 Olivier O. Olivier (1931-2011), peintre fantastique français ;
  ;
  ;
 René Olivier (1874-1962), peintre figuratif français ;
 Richard Olivier (1945-2021), documentariste et cinéaste belge ;
 Sidney Olivier (1870–1932), capitaine de la Royal Navy et joueur de cricket ;
 Sydney Olivier (1859-1943), homme politique britannique ;
 Simon Olivier (1972-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Suzanne Olivier (1922-), résistante française ;
 Théodore Olivier (1793-1853), mathématicien français ;
 Théodore Olivier (1822-1899), architecte français ;
 Wynand Olivier (1983-), joueur de rugby à XV sud-africain.

Pseudonyme 

 Maurice Warlomont (1861-1889), écrivain belge plus connu sous le pseudonyme de Max Waller.

Personnages de fiction et œuvres d'art

Littérature 
 Olivier, chevalier fictif de chanson de geste du Cycle carolingien
 Olivier ou le Secret, roman de Claire de Duras
 Oliver Twist, roman de Charles Dickens
 Olivier 1940, roman de Robert Sabatier
 Olivier, récit de Jérôme Garcin

Bande dessinée 
 Olivier, personnage créé par Zep
 Génial Olivier, héros de bande dessinée
Olivier Rameau, héros éponyme de la bande dessinée de Dany et Greg.

Cinéma et télévision 
 Cher Olivier, émission de télévision québécoise
 Oliver et Compagnie, un dessin-animé des studios Disney, s'inspirant de l'histoire d'Oliver Twist (1988)
 Olivier, Olivier, film français d'Agnieszka Holland (1992)
 Olivier etc., film néerlandais de Sander Burger (2006)

Politique 
 Petit olivier, une coalition socialiste, socio-chrétienne humaniste (cartel PS-CdH) et écologiste en Belgique

Notes et références 

Nom de plume